Репниково — название населённых пунктов в России:
 Репниково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Репниково — деревня в Чеховском районе Московской области.